Dianga peut désigner :
Dianga, la commune rurale située dans le département de Diabo au Burkina Faso,
Dianga, la commune rurale située dans le département de Tibga au Burkina Faso.